Sezóna 2008/2009 byla 34. sezónou Švédské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal tým Färjestads BK.

Základní část

Konečná tabulka základní části

Nejproduktivnější hráči po základní části 

Z = zápasy; G = góly; A = asistence; B = body; ± = plus/minus; Tmin = trestné minuty

Playoff 
 Celé playoff se hrálo na 4 vítězná utkání. Nejlepší týmy po základní části měly právo zvolit si svého soupeře pro čtvrtfinále playoff. Zajímavostí bylo, že nikdo z nejlepší trojice neměl zájem hrát s týmem Timrå IK kvůli zlepšeným výkonům tohoto týmu na konci sezóny.

Pavouk

Čtvrtfinále

Série Färjestads BK (1.) – Brynäs IF (7.) 
 Brynäs IF – Färjestads BK 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
 Färjestads BK – Brynäs IF 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
 Brynäs IF – Färjestads BK 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
 Färjestads BK – Brynäs IF 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Do semifinále postoupil tým Färjestads BK 4:0 na zápasy

Série Linköpings HC (2.) – Skellefteå AIK (6.) 
 Skellefteå AIK – Linköpings HC 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
 Linköpings HC – Skellefteå AIK 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
 Skellefteå AIK – Linköpings HC 3:5 (2:2, 1:2, 0:1)
 Linköpings HC – Skellefteå AIK 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
 Linköpings HC – Skellefteå AIK 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)
 Skellefteå AIK – Linköpings HC 5:2 (2-0, 1-1, 2-1)
 Linköpings HC – Skellefteå AIK 2:3 (2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1)

Do semifinále postoupil tým Skellefteå AIK 4:3 na zápasy

Série Frölunda HC (3.) – Luleå HF (5.) 
 Luleå HF – Frölunda HC 5:1 (0:0, 5:0, 0:1)
 Frölunda HC – Luleå HF 4:2 (0:1, 3:0, 2:1)
 Luleå HF – Frölunda HC 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
 Frölunda HC – Luleå HF 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
 Frölunda HC – Luleå HF 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Do semifinále postoupil tým Frölunda HC 4:1 na zápasy

Série HV71 (4.) – Timrå IK (8.) 
 Timrå IK – HV 71 Jönköping 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
 HV 71 Jönköping – Timrå IK 7:0 (1:0, 3:0, 3:0)
 Timrå IK – HV 71 Jönköping 5:4 PP (2:2, 1:1, 1:1-1:0)
 HV 71 Jönköping – Timrå IK 1:2 PP (1:0, 0:1, 0:0-0:1)
 HV 71 Jönköping – Timrå IK 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
 Timrå IK – HV 71 Jönköping 2:3 PP (2-0, 0-1, 0-1, 0-1)
 HV 71 Jönköping – Timrå IK 4:2 (0-0, 1-0, 3-2)

Do semifinále postoupil tým HV 71 Jönköping 4:3 na zápasy

Semifinále

Série Färjestads BK (1.) – Skellefteå AIK (6.) 
 Skellefteå AIK – Färjestads BK 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
 Färjestads BK – Skellefteå AIK 6:0 (1-0, 3-0, 2-0)
 Skellefteå AIK – Färjestads BK 0:6 (0-1, 0-2, 0-3)
 Färjestads BK – Skellefteå AIK 3:2 PP (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Do finále postoupil tým Färjestads BK 4:0 na zápasy

Série Frölunda HC (3.) - HV71 (4.) 
 HV 71 Jönköping – Frölunda HC 3:1 (1-0, 2-0, 0-1)
 Frölunda HC – HV 71 Jönköping 2:1 (0-0, 2-0, 0-1)
 HV 71 Jönköping – Frölunda HC 1:3 (0-0, 1-0, 0-3)
 Frölunda HC – HV 71 Jönköping 1:6 (1-0, 0-2, 0-4)
 Frölunda HC – HV 71 Jönköping 1:4 (1-2, 0-1, 0-1)
 HV 71 Jönköping – Frölunda HC 4:2 (0-0, 2-1, 2-1)

Do finále postoupil tým HV 71 Jönköping 4:2 na zápasy

Finále

Série Färjestads BK (1.) – HV71 (4.) 
 HV 71 Jönköping – Färjestads BK 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
 Färjestads BK – HV 71 Jönköping 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
 HV 71 Jönköping – Färjestads BK 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
 Färjestads BK – HV 71 Jönköping 3:2SN (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
 Färjestads BK – HV 71 Jönköping 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Vítězem Švédské ligy se stal tým Färjestads BK 4:1 na zápasy.

Nejproduktivnější hráči playoff 

Z = zápasy; G = góly; A = asistence; B = body; ± = plus/minus; Tmin = trestné minuty

Kvalserien (baráž) 

Poznámka: PRO = body za dovedení zápasu do prodloužení (1 bod), BVP = bonusový bod za výhru v prodloužení (včetně bodu za PRO celkem 2 body)

Reference

Externí odkazy 
 

Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009
2008/2009
Sport ve Švédsku v roce 2008
Sport ve Švédsku v roce 2009